Jonathan Noyce – bassista inglese
 Phillip Noyce – regista australiano
 Robert Noyce – imprenditore e inventore statunitense